The Wind in the Willows ist der Originaltitel folgender Werke:
 Der Wind in den Weiden, Roman von Kenneth Grahame (1908)
 das erste Segment von Die Abenteuer von Ichabod und Taddäus Kröte, US-amerikanischer Animationsfilm von James Algar, Clyde Geronimi und Jack Kinney (1949)
 The Wind in the Willows (1983), britischer Animationsfilm von Mark Hall (1983)
 Der Wind in den Weiden (1987), US-amerikanischer Animationsfilm von Jules Bass, Arthur Rankin Jr. (1987)
 The Wind in the Willows (1995), britischer Animationsfilm von Dave Unwin und Dennis Abey (1995)
 Sturm in den Weiden, britischer Spielfilm von Terry Jones (1996)
 The Wind in the Willows (2006), kanadischer Fernsehfilm von Rachel Talalay (2006)